Wilhelm von der Nahmer ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von der Nahmer (Jurist) (1792–1834), deutscher Jurist 
 Wilhelm von der Nahmer (Unternehmer) (1858–1938), deutscher Ingenieur, Unternehmer und Politiker